Скоморохово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Ростиловского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ростиловский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 14 км, до центра муниципального образования Ростилово — 7 км.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 
 Скоморохово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района